Cala Cimenti – alpinista e scialpinista italiano
 Fiorenzo Cimenti – politico italiano
 Rodolfo Cimenti – ex calciatore italiano